Salon puede referirse a:

 Salon, comuna francesa situada en Aube.
 Salon, comuna francesa situada en Dordoña.